het achterste deel van een schip; zie steven (scheepsromp)
 daaruit familiair voor billen 
 een sterrenbeeld; zie Achtersteven (sterrenbeeld)